Diese Liste zeigt eine Auswahl der Berge von Thailand der Höhe nach geordnet.

Literatur 
 Wolf Donner: The Five Faces of Thailand. An economic geography. A publication of the Institute of Asian Affairs, Hamburg. Hurst, London 1978, ISBN 0-903983-53-2 (Paperback Edition: University of Queensland Press, St. Lucia Queensland 1982, ISBN 0-7022-1665-8).

Einzelnachweise 

!Thailand
!
Thailand